La  () est une rivière de Nouvelle-Zélande dans la région de Manawatu-Wanganui, dans l'Île du Nord, qui coule vers l'ouest depuis le Mont Ruapehu et un affluent du fleuve le Whanganui.

Géographie 
De , elle traverse la ville d'Owhango avant de se jeter dans le Whanganui à l'est de Kakahi.

Affluents

Hydrologie

Climat de la Nouvelle-Zélande

Aménagements et écologie

Voir aussi 

 la liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande
 le Whanganui

Notes et références

Notes

Références 

Cours d'eau de la région de Manawatu-Wanganui en Nouvelle-Zélande
1Whakapapa
Cours d'eau en Nouvelle-Zélande